Вангели (, ) — албанская и румынская фамилия. Известные носители:

 Вангели, Кристи (род. 1985) — албанский футболист, защитник.
 Вангели, Спиридон Степанович (род. 1932) — молдавский советский детский писатель и переводчик.